CWB, sigle composé des trois lettres C, W et B, peut faire référence à :
 Communauté Wallonie-Bruxelles.

CWB est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Curitiba, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports